Trinciato – attributo araldico
 Trinciato – tipo di tabacco semilavorato
 Tabacco da pipa
 Tabacco da sigaretta
 Tabacco da fiuto
 Tabacco da masticare